Chebrolu steht für:

 Chebrolu (Andhra Pradesh), ein Ort im indischen Bundesstaat Andhra Pradesh

Chebrolu ist der Familienname folgender Personen:

 Anika Chebrolu (* 2006), US-amerikanische Schülerin